Палфорзия - иммунотерапевтическое средство для смягчения аллергических реакций у людей с аллергией на арахис. Одобрен для применения: США (2019).

Механизм действия 
Не установлен.

Есть мнение, что задействуются два временных перекрывающихся процесса: острая десенсибилизация, происходящая в период от нескольких недель до нескольких месяцев, и иммуномодуляция, имеющая место быть в период от нескольких месяцев до нескольких лет.

Показания 
Иммунотерапевтическое средство для смягчения аллергических реакций у пациентов в возрасте от 4 до 17 лет с подтверждённым диагнозом аллергии на арахис.

Противопоказания 
 Астма
 эозинофильный эзофагит

Примечания 

Иммуномодуляторы
Аллергология